Sinai este un nume derivat de la zeitatea lunară Sin și se poate referi la:
 Peninsula Sinai, peninsulă din Egipt
 Muntele Sinai
 Iakov G. Sinai, matematician ruso-american
 Centrul medical Cedars-Sinai, spital din Los Angeles
 Școala Sinai – școală primară evreiască, din Londra, Anglia

Vezi și 
 Muntele Sinai (dezambiguizare)